Izel ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Izel-lès-Équerchin im Département Pas-de-Calais
 Izel-lès-Hameau im Département Pas-de-Calais

IzEL ist die Abkürzung für 
 Informationen zum Entwicklungs- und Lernprozess, das Zeugnis an Montessorischulen

İzel ist der Name von
 İzel Çeliköz (* 1969), türkische Popsängerin

Siehe auch:
 Isel (Begriffsklärung)
 Iselle

Abkürzung